360 puede hacer referencia a:
 Los años
 360
 Años 360
 360 a. C.
 Años 360 a. C.
 1360
 2360

 Otros
 (360) Carlova, un asteroide.
 Xbox 360, una video consola.
 360 TV, canal de televisión argentino.
 360 grados en torno a..., miniserie musical de televisión española.
 360 Modena o Ferrari 360, modelo de automóvil deportivo.
 360° Tour, gira musical del grupo irlandés de rock U2.
 Short 360, avión de pasajeros.
 OS/360, sistema operativo de IBM.
 Moto 360, un reloj inteligente.

 Para el número trescientos sesenta, véase Anexo:Números y número natural.